Etienne, graaf Visart de Bocarmé (Brussel, 1865 - Brugge, 1951) was advocaat in Brugge, bosbouwkundige en voorzitter van het Havenbestuur van Brugge-Zeebrugge.

Visart was de oudste zoon van Amedée Visart de Bocarmé. Hij behaalde het diploma van doctor in de rechten in Leuven in 1890. Hij was in 1895 gehuwd met Jane de Steenhault de Waerbeeck (1872 - 1947). Het echtpaar kreeg vier kinderen. Tijdens de oorlog 1914-18 werd hij als politiek gevangene meegevoerd.

In 1930 werd hij voorzitter van het havenbestuur van Brugge-Zeebrugge, de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen, waarvan hij al eerder bestuurder was. Hij bleef voorzitter tot in 1940. Hij was ook lid van het Bureau van Weldadigheid van Brugge en lid en proost van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed.

Literatuur
 Valentin VERMEERSCH (red.), Brugge en de Zee, Antwerpen, 1982.
 Andries VAN DEN ABEELE, De Balie van Brugge. Geschiedenis van de Orde van advocaten in het gerechtelijk arrondissement Brugge, Brugge, 2009.

Externe link 
Informatie over de familie Visart de Bocarmé

Belgisch advocaat
Belgisch persoon in de Eerste Wereldoorlog
Bosbouwkundige
Etienne